En biologie, un opercule (du latin operculum) est une partie de l'organisme qui sert de couvercle :
 chez les champignons ascomycètes, un clapet au sommet de l'asque permettant de libérer les spores à maturité,
 chez les plantes à fleurs, un couvercle fermant certaines structures ( pyxide, grain de pollen),
 chez les gastéropodes, l'opercule est une membrane cornée ou calcaire attachée au pied et qui permet de refermer l’entrée de la coquille. Elle se différencie de l'épiphragme par son aspect dynamique,
 chez les insectes, l'opercule est une plaque qui couvre et protège les branchies abdominales ;
 chez les poissons, l'opercule est une plaque osseuse qui ferme les ouïes.
 l’opercule rolandique est une région du cerveau ;
 en emballage, opercule est synonyme de couvercle ou pastille protectrice ;
 en apiculture, les opercules désignent la pellicule de cire que les abeilles utilisent pour fermer les alvéoles pleines de miel.

Voir aussi